Виктор Кузьмин:
 Кузьмин, Виктор Васильевич (1950—2010) — советский хоккеист, российский тренер.
 Кузьмин, Виктор Иванович (1948) — советский борец классического стиля.
 Кузьмин, Виктор Михайлович (1923—1977) — Герой Советского Союза.